

História 
 Fama (título)

Mitologia 
 Fama (mitologia)

Arte 
 Fama (1980), filme de Alan Parker
 Fame (série de televisão de 1982)
 Fame (2009), refilmagem da produção de 1980
 Fama (reality show), exibido pela Rede Globo
 Fábrica de Arte Marcos Amaro (FAMA), centro cultural e museu de Itu

Astronomia 
 408 Fama, asteroide

Topônimos 
 Fama (Minas Gerais)
 Fama (Goiânia)

Ver também 

Desambiguação